Jousisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jousisaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Jousisaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar